Bertot ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Bertot (1622–1681), römisch-katholischer Mystiker und geistlicher Führer Madame Guyons in deren jungen Jahren
 Fabrizio Bertot (* 1967), italienischer Politiker des Popolo della Libertà